B88 peut faire référence à :
 Autres infestations, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Bundesstraße 88, une route fédérale allemande reliant Eisenach à Naumbourg.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres